Пуэнте-Хениль (, «Хенильский мост») — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 170 км². Население 30 245 человек (на 2010 год). Расстояние 68 км до административного центра провинции.

Название города происходит от моста через реку Хениль.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Puente Genil Digital.com
 Puente-Genil.com — Portal de Puente Genil
 Puente Genil Visita virtual
 Ayuntamiento de Puente Genil
 Bibliografía
 El niño mártir de Puente Genil. (Leyenda)

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы